Simon Duplay peut désigner :
 Simon Duplay (1774-1827), révolutionnaire, neveu de Maurice Duplay ;
 Simon Duplay (1836-1924), chirurgien, petit-fils du précédent.